Il singolare  del Knoxville Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jesse Levine era il detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Tennys Sandgren.

Michael Russell ha battuto in finale 6–3, 6–2 Bobby Reynolds.

Teste di serie

 Jesse Levine (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla)
 Michael Russell (Campione)
 Miša Zverev (secondo turno)

  Ryan Sweeting (secondo turno)
  Bobby Reynolds (finale)
  Tim Smyczek (semifinali)
  Denis Kudla (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2012